Wolfersberg  heißen folgende geographischen Objekte:

 Wolfersberg (Oberpframmern), Ortsteil der Gemeinde Oberpframmern, Landkreis Ebersberg, Bayern
 der dort befindliche Gasspeicher Wolfersberg
 Wolfersberg (Wurmannsquick), Ortsteil des Marktes Wurmannsquick, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Wolfersberg (Gemeinde Schildorn), Ortschaft von Schildorn, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Wolfersberg (Gemeinde Birkfeld), Ortsteil der Gemeinde Birkfeld, Bezirk Weiz, Steiermark
sowie:
 Wolfersberg (Wien), 322 m, Hügel im 14. Wiener Gemeindebezirk Penzing